Der Kampala Capital City Authority Football Club, abgekürzt KCCA FC, ist ein ugandischer Fußballverein aus Kampala. Seine Heimspiele trägt der Klub im MTN Omondi Stadium von Kampala mit 10.000 Plätzen aus. Der Name des Vereins leitet sich von der Kampala Capital City Authority ab, einer Regierungsbehörde, welche für die Verwaltung der Hauptstadt Kampala zuständig ist. Der Fußballverein wurde 1963 unter dem Namen Kampala City Council Football Club gegründet. Später wurde der Name durch eine Namensänderung der Behörde ebenfalls umgeändert.

Mit insgesamt 13 Meisterschaften hat der Verein die zweitmeisten Meistertitel in Uganda gewonnen. Nur der Villa SC hat mehr Meisterschaften gewonnen.

Geschichte 
Der Club wurde am 12. April 1963 von dem inzwischen verstorbenen Samuel Wamala gegründet, der Leiter der Abteilung für Kläranlagen in der Abteilung für Stadttechnik  des Kampala City Counci war. Der Klub wurde zunächst von Gelegenheitsarbeitern in der Abwasserabteilung dominiert, später jedoch auf alle Abteilungen des Kampala City Council ausgeweitet. Der Verein stieg 1974 in die oberste Spielklasse von Uganda auf und wurde in der ersten Saison bereits Vizemeister. Zwei Jahre später gelang das erste Mal der Gewinn der nationalen Meisterschaft.

Erfolge 
 Ugandischer Meister (13): 1976, 1977, 1981, 1983, 1985, 1991, 1997, 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2018/19
 Ugandischer Pokalsieger (10): 1979, 1980, 1982, 1984, 1987, 1990, 1993, 2004, 2017, 2018
 CECAFA Club Cup (2): 1978, 2019

Statistik in den CAF-Wettbewerben

Bekannte Spieler 
  Geoffrey Sserunkuma

Einzelnachweise 

Gegründet 1963
Sport (Kampala)
Ugandischer Fußballverein